Döbner bzw. Doebner ist der Familienname folgender Personen:

 August Wilhelm Döbner (1805–1871), deutscher Architekt
 Erwin Theodor Döbner (1839–1892), deutscher Architekt, Sohn von August Wilhelm Döbner
 Heinz-Dietrich Doebner (1931–2022), deutscher Physiker
 Hildegard Doebner (1928–2000), deutsche Folkmusik-Managerin (Folkclub Witten)
 Oskar Doebner (1850–1907), deutscher Chemiker, nach ihm und Wilhelm von Miller wurde die Doebner-Miller-Synthese benannt
 Richard Doebner (1852–1911), deutscher Archivar
 Theodor Doebner (1875–1942), deutschbaltischer Maler

Siehe auch:
 Dobner
 Doebner-Miller-Reaktion
 Doebner-Reaktion